Wartusch ist der Familienname folgender Personen:

Helmut Wartusch (* 1943), österreichischer Fußballspieler
Patricia Wartusch (* 1978), österreichische Tennisspielerin